An Chol-Hyok (em coreano: 안철혁; Hanja: 安哲赫; Kanggye, 27 de junho de 1985) é um futebolista norte-coreano que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Rimyongsu.

Seleção nacional

Desde 2005 participa da Seleção Norte-Coreana, tendo feito parte das equipes que participaram da Copa do Mundo de 2010 e da Copa da Ásia de 2011.

Ligações externas
 An Chol-Hyok — FIFA

Futebolistas da Coreia do Norte
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010